Байда́рский райо́н (, ) — упразднённая административно-территориальная единица Крымской АССР, с центром в селе Байдары, существовавшая в 1921—1923 годах.

Располагался район на юго-западе Крыма, в пределах восточной части современного Балаклавском районе Севастопольского горсовета занимая территорию Байдарской долины.

Байдарский район был образован, после упразднения системы волостного деления декретом ВЦИК и СНК РСФСР, 18 октября 1921 года, в декабре 1921 года, в примерных границах бывшей Байдарской волости, в составе Севастопольского уезда. Район вначале включал следующие сёла:

 Бага
 Байдары
 Биюк-Мускомья
 Календо
 Ново-Николаевка
 Саватка

 Сахтик
 Скеля
 Уркуста
 Хайто
 Узунджа

Позже в состав района включили Варнутку и Кучук-Мускомью.
В 1922 году уезды получили название округов, а, в 1923 году, на основании постановления ВЦИК РСФСР, округа были ликвидированы и введено новое деление на районы, в результате которого Байдарский район упразднили, а сёла предали в Севастопольский.

Примечания 

Упразднённые районы Крыма
Районы Севастополя